Wassersuppe steht für:

 Wassersuppe (Gericht), eine fleischlose Suppe aus Wasser
 Wassersuppe (Seeblick), Ortsteil von Seeblick im Landkreis Havelland in Brandenburg
 Wassersuppen, deutscher Name von Nemanice, Ort in Tschechien